Zoglau ist der Ortsname von

 Zoglau (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zoglau (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern